Canal+ (Polska)
 Canal+ (Francja)
 Canal+ (Hiszpania)